Васи́лий Зале́сский:
 Залесский, Василий Андреевич (1781—1833) — русский генерал-майор, начальник артиллерии Черноморского флота.
 Залесский, Василий Герасимович (1847 — после 1923) — русский и советский архитектор и инженер.
 Залесский, Василий Данилович (1887—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.